Le Magny – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Indre
 Le Magny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Wogezy